Des autoroutes de plusieurs pays portent le code A602 :
  Autoroute allemande A602 reliant Schweich à Trèves ;
  Autoroute belge A602 reliant Loncin à Liège.